Reitman ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Reitman (1879–1942), US-amerikanischer Arzt und Sozialreformer
 Catherine Reitman (* 1981), kanadisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin
 Ivan Reitman (1946–2022), kanadischer Filmregisseur und -produzent
 Jason Reitman (* 1977), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Joseph D. Reitman (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Reithmann